La naissance de Jésus est abordée de diverses manières :
 Nativité : naissance de Jésus-Christ célébrée par les chrétiens ;
 Noël : fête chrétienne célébrant chaque année la naissance de Jésus ;
Nativité (peinture) : représentations picturales des traditions autour de la Nativité ;
Crèche de Noël : mise en scène sculptée de la Nativité ;
 Date de naissance de Jésus : historiographie de la naissance de Jésus de Nazareth.

Voir aussi
 Épiphanie